Калиновское сельское поселение — муниципальное образование в Азовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Гусарева Балка.

География

Административное устройство 
В состав Калиновского сельского поселения входят:
 хутор Гусарева Балка,
 хутор Бирючий,
 хутор Большевик,
 хутор Бурхановка,
 хутор Калиновка,
 посёлок Мечетный,
 посёлок Новомирский,
 посёлок Новый,
 посёлок Солнечный.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 

Муниципальные образования Азовского района
Сельские поселения Ростовской области